Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1931 in Oberhof in Thüringen wurde ein Wettbewerb in der Nordischen Kombination ausgetragen. Dieser setzte sich aus einem Skilanglauf über 18 km und einem Sprunglauf von der K-55-Schanze zusammen.

Der Kombinations-Skilanglauf wurde am Freitag, dem 13. Februar 1931 ausgetragen. Der Kombinations-Sprunglauf fand auf der Hindenburgschanze am Sonntag, dem 14. Februar 1931 statt. Am Wettbewerb nahmen 58 von ursprünglich 78 genannten Nordischen Kombinierern teil, 45 (46? 47?) davon kamen in die Wertung.

Erwartungsgemäß belegten die Favoriten aus Norwegen wie schon im vergangenen Jahr in Oslo die ersten Plätze. Den Sieg holte sich Johan Grøttumsbråten vor seinen Landsleuten Sverre Kolterud und Arne Rustadstuen. Als bester Mitteleuropäer kam der Schlesier Heinz Ermel (1904–85) aus Brückenberg auf den 5. Platz.

Großschanze K-55/18 km 

Datum: Freitag, 13. und Samstag, 14. Februar 1931

Teilnehmer: 78 genannt; 58 gestartet; 45 gewertet;
Senior +32: 2 gestartet; 2 gewertet;
Jujnior: 10 gestartet

Schanze: Hindenburgschanze (K-55)

Quellen 
 "Selånger" sjätte man i Oberhof, Svenska Dagbladet (schwedisch) vom 15. Februar 1931, s. 17

Zeichenerklärung 
 * = Sprung als gestürzt gewertet
 DNF = Did not finish (nicht beendet, aufgegeben)
 DNS = Did not start (nicht gestartet)

Nordische Kombination
Manner 1931